Schlacht von Adrianopel steht für:

 die Schlacht von Adrianopel (324) zwischen den römischen Kaisern Konstantin und Licinius
 die Schlacht von Adrianopel (378) zwischen den Westgoten und dem Römischen Reich
 die Schlacht von Adrianopel (813) zwischen den Bulgaren und dem Byzantinischen Reich
 die Schlacht von Adrianopel (1205) zwischen den Bulgaren und dem Lateinischen Kaiserreich
 die Schlacht von Adrianopel (1913) im Ersten Balkankrieg